Tannock ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tannock (* 1957), britischer Politiker (Conservative Party), MdEP
 James Tannock (1783–1863), schottischer Porträtmaler